Eiras - antiga freguesia no concelho de Arcos de Valdevez, Portugal
 Eiras - freguesia no concelho de Chaves, Portugal
 Eiras - antiga freguesia no concelho de Coimbra, Portugal
 Eiras - designação alternativa da Estação de arte rupestre de Lamelas, no concelho de Ribeira de Pena, Portugal
 Eiras, acidente geológico , localizado na freguesia da Piedade, concelho das Lajes do Pico, ilha do Pico, Açores.

Desambiguação